Banyuanyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Banyuanyar, distrikt, Jawa Timur, 
 Banyuanyar, Sampang, by, 
 Banyuanyar, Surakarta, by, 
 Banyuanyar, Boyolali, by

Robotskapade Indonesienförgreningar